BME bzw. BmE steht für:
 Base Metal Electrode
 Basismengeneinheit
 die ehemalige Bergisch-Märkische Eisenbahn-Gesellschaft
 den Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik 
 das von diesem entwickelte Austauschformat BMEcat
 das Online-Magazin Body Modification E-Zine
 das Biomedical Engineering
 der Verbund der spanischen Börsen Bolsas y Mercados Españoles
 die Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
 Beitrag mit Einspielern (alternativ auch Bericht mit Einspielern), eine journalistische Darstellungsform im Hörfunk
 der Markenname einer basalmembranartigen Matrix
 Broome International Airport (IATA-Code)
 das US-amerikanische Rap-Duo Bad Meets Evil

bme steht für:
 Limassa (ISO-639-3-Code), Dialekt im Baka (Sprache)-Dialektkontinuum, eine der Ubangischen Sprachen der Baka (Volk)

BME